Rugat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rugat (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Rugat (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar